Йо́сеф Гу́дельман ( — Йойсеф Гудлман; 7 декабря 1862, Атаки, Сорокский уезд, Бессарабская область — 17 декабря 1947, Нью-Йорк) — еврейский педагог, переводчик и поэт. Отец Герша Гудельмана.

Биография 
В 1878 году окончил государственную русскую школу. Работал учителем в Единцах (Хотинский уезд). В 1883—1886 годах служил в Русской армии. После демобилизации учительствовал в Меджибоже (Летичевский уезд Подольской губернии), где женился на Молке Фателес (, 1865—1947). В 1893 году открыл частную русскую школу в Атаках, был её директором до 1906 года, преподавал русский язык. В 1906 году эмигрировал с женой и детьми в Америку, где годом ранее поселились три его сына — Исрул-Мортхе (впоследствии педагог и детский писатель), Арн (скульптор и книжный график) и Эрш (редактор, поэт и писатель-сатирик). Был секретарём профзоюза работников пекарен.

Литературную деятельность начал в конце 19 века, публиковал поэзию на идише в различных периодических изданиях России. Продолжил публиковать стихи после эмиграции в Америку, в 1911—1917 годах опубликовал в нью-йоркской газете «Фрайе арбетер штиме» (свободный рабочий голос) ряд переводов из русской поэзии. Отдельной книгой вышел его перевод поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1923).

Публикации 
 דעמאָן (демон). Поэма М. Ю. Лермонтова. Перевод И. Гудельмана. Вильна, 1923.

Примечания 

Родившиеся в 1862 году
Родившиеся 7 декабря
Родившиеся в Отачи
Родившиеся в Бессарабии
Умершие в Нью-Йорке
Умершие 17 декабря
Умершие в 1947 году
Поэты на идише
Поэты США
Поэты Российской империи
Поэты Молдавии
Педагоги Молдавии
Педагоги США
Педагоги Российской империи
Переводчики США
Переводчики на идиш
Переводчики с русского языка
Персоналии:Меджибож
Профсоюзные деятели США
Персоналии:Единец